Leninszkoje – település Oroszország Kirovi területén
 Leninszkoje – település Oroszország Leningrádi területén
 Leninszkoje – település Oroszország Tambovi területén
 Leninszkoje – település Oroszország Szaratovi területén
 Leninszkoje – település Oroszországban, Baskíria Miskinói járásában
 Leninszkoje – település Oroszországban, Baskíria Iglinói járásának Kaltovkai falusi községében
 Leninszkoje – település Oroszországban, Baskíria Iglinói járásának Baltikai falusi községében